El nombre Camagüey puede hacer referencia a:
 Ciudad de Camagüey, ciudad situada en el centroeste de Cuba.
 Provincia de Camagüey, provincia en Cuba.